Les Trinitaires peut désigner :
 l’ordre des Trinitaires, un ordre religieux catholique ;
 l’ancien couvent des Trinitaires de Metz ;
 l’église des Trinitaires de Metz.
 L'ancien couvent des Trinitaires de Saint-André de Clermont (Oise), actuelle Sous-préfecture.